Salgar kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Salgar (kommun), Antioquia, 
 Salgar (ort), Antioquia, 
 Puerto Salgar (ort), Cundinamarca,